Арапи:

 Арапи — село в Армении, в марзе Ширак.
 Арапи, Ренато (род. 1986) — албанский футболист, играющий на позиции защитника.
 Арапи, Фатос (род. 1930) — албанский поэт, писатель, переводчик и журналист.